В теоретической физике преобразование Боголюбова было найдено в 1958 году Николаем Боголюбовым для нахождения решений теории БКШ в однородной системе . Преобразование Боголюбова часто используется для диагонализации гамильтонианов, тем самым давая стационарные решения уравнения Шрёдингера. Преобразование Боголюбова также важно для понимания эффекта Унру, излучения Хокинга, эффектов спаривания в ядерной физике.

Случай бозонов 
Рассмотрим каноническое коммутационное соотношение для операторов рождения и уничтожения бозонов
 
Определим новую пару операторов
 
 
где второй эрмитово сопряжен с первым.

Преобразование Боголюбова — каноническое преобразование, сопоставляющее операторам  и  операторы . Чтобы найти условия на постоянные u и v, при которых преобразование является каноническим, вычислим коммутатор
 
Очевидно, что  — условие, при котором преобразование является каноническим.
Постоянные u и v можно представить в виде

Случай фермионов 
Для антикоммутатора
 ,
такое же преобразование с u и v приводит к
 

Чтобы преобразование было каноническим, u и v могут быть представлены в виде

Примечания 

Квантовая физика